Cette liste présente les pays triés par volume d'exportation basée sur le World Factbook de la CIA .

À titre de comparaison, des ensembles n'étant pas des nations indépendantes ont été inclus dans cette liste. La valeur est exprimée en dollars des États-Unis (USD) $US. Par exemple, le marché unique de l'Union européenne est considéré comme un seul marché, en raison de son statut et des accords commerciaux internationaux négociés par l'UE présente à l'OMC.

Les chiffres incluent les réexportations qui constituent la majorité de l'activité dans les petites nations post-industrielles mis à part certaines (exemple : Macao, les Bermudes).

Certaines collectivités ne sont plus dans ce classement en raison de leur intégration dans le pays les administrant (Guyane pour la France ou les Antilles Néerlandaises pour les Pays-Bas par exemple).

Notes et références

Source 
 World Factbook de la CIA, Rank Order - Exports.

Voir aussi 

 Liste des pays par population

Indicateur économique
Volume d'exportation
Pays par volume d'exportation